Alfred Lehner
 Ernst Lehner (1912, Augsburg – 1986, Aschaffenburg)
 Gerald Lehner (* 1963, Bad Gastein) 
 Martin Richard Lehner
 Mark Lehner, egiptòleg estatunidenc
 Oliver Lehner (* 1975) 
 Robin Lehner (1991, Göteborg) 
 Waltraud Lehner (* 1940, Linz)

Referències 

Cognoms